Als Kohlweißlinge bezeichnet man zwei Schmetterlingsarten (Tagfalter) aus der Familie der Weißlinge:

 Großer Kohlweißling (Pieris brassicae)
 Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae).

Siehe auch: